Identity kan syfta på:

 Identity (film) – en amerikansk långfilm från 2003
 Identity (TV-program) – en brittisk polisserie
 Identity (musikalbum) – enda albumet av den kortlivade gruppen Zee
 Identity (Tidning) – en tidning ugtiven av högerextrema British National Party.

Se även
 Identitet